Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 1996—1997 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 1996—1997 брали участь 26 команд. Турнір проходив з 10 вересня 1996 року по 24 квітня 1997 року.

Формат 
26 команд були розділені на дві зони за географічним принципом. На першому етапі у кожній із зон команди зустрічались двічі кожна з кожною. Три найгірші команди грали у перехідному турнірі з чотирма найкращими клубами Вищої ліги. 10 найкращих клубів з кожної зони виявили шістнадцять клубів які у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Західна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Східна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Перехідний турнір 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Другий етап 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; О = набрані очки

Плей-оф 

Серії за третє місце: Металург Магнітогорськ — Салават Юлаєв 1:2

Посилання 
 Архів 1996-1997 
 Чемпіонат Росії 1996/97 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія